

Titres 

 La Dame aux camélias (1848), roman d’Alexandre Dumas fils ;
 La Dame aux camélias (1852), drame en cinq actes d'Alexandre Dumas fils ;
 La Dame aux camélias (Kameliadamen) (1907), film danois de Viggo Larsen ;
 La Dame aux camélias (1909), film italien d'Ugo Falena ;
 La Dame aux camélias (1912), film français d’André Calmettes et Henri Pouctal ;
 La Dame aux camélias (La signora delle camelie) (1915), film italien de Baldassarre Negroni ;
 La Dame aux camélias (Camille) (1921), film américain de Ray C. Smallwood ;
 La Dame aux camélias (1934), film d’Abel Gance ;
 La Dame aux camélias (1953), film français de Raymond Bernard et Henri Pouctal ;
 La Dame aux camélias (1962), téléfilm français de François Gir ;
 Une dame aux camélias (La Bella Lola) (1962), film franco-italo-espagnol d’Alfonso Balcázar ;
 La Dame aux camélias (La storia vera della signora delle camelie) (1981), film franco-italien de Mauro Bolognini ;
 La Dame aux camélias (2005), téléfilm italien en deux parties en 2 parties de Lodovico Gasparini.